Éric Fourez (1946-), peintre belge.
 Gérard Fourez  (1937-2018), prêtre jésuite et théologien belge.
 Michelle Fourez (1951-), écrivaine et philologue belge.